Tirol Cycling Team () – austriacka grupa kolarska założona w 2007 roku, z siedzibą w Innsbrucku.

Nazwa grupy w poszczególnych latach

Przypisy 

Zawodowe grupy kolarskie